Norra Unnaryd kan syfta på:

 Norra Unnaryds socken – en socken i Småland
 Norra Unnaryds landskommun – en tidigare kommun i Jönköpings län 1863–1951
 Norra Unnaryds församling – en tidigare församling i Skara stift –2006
 Norra Unnaryds kyrka – en kyrkobyggnad i Norra Unnaryd
 Norra Unnaryd – en småort i Jönköpings kommun och kyrkbyn i Norra Unnaryds socken
 Norra Unnaryds distrikt – ett distrikt i Jönköpings kommun och Jönköpings län